Fornari es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 María Victoria Fornari (1562–1617), religiosa católica italiana.
 Maximiliano Fornari (1995), futbolista argentino.
 Oscar Fornari (1950–2019), exfutbolista argentino.